Premier League 2007/2008 var den 16:e säsongen av Englands högsta serie i fotboll för herrar, Premier League. Serien spelades 11 augusti 2007-11 maj 2008, och vanns av Manchester United, som gick in i säsongen som regerade mästare, efter att ha vunnit 16 engelska mästerskap, varav nio efter att Premier League sparkade igång säsongen 1992/1993.

Säsongen 2006/2007 blev Charlton Athletic, Sheffield United och Watford nerflyttade till The Championship. Dessa ersätts av Birmingham City och Sunderland som blev direktkvalificerade från The Championship, samt Derby County, som vann playoff-finalen på Wembley Stadium den 28 maj 2007 mot West Bromwich Albion.

Den 29 september 2007 vann Portsmouth hemma mot Reading med 7-4, vilket innebar nytt rekord för antalet gjorda mål i en match i Premier League.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteliga

Månadens spelare

Tränare

Månadens tränare

Arenor

Källor

Fotnoter

2007 i Storbritannien
2008 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2007/2008
2007/2008